Вит (устар. Вид; , ) — река на севере средней части Болгарии, правый приток нижнего Дуная.

Длина — 189 км. Площадь водосборного бассейна — 3225 км². Среднегодовой расход воды в низовье около села Ясен — 13,1 м³/с.

Вит начинается от слияния рек Бели-Вит (устар. Белый Вит) и Черни-Вит (устар. Чёрный Вит), истоки которых находятся на северных склонах хребта Златишко-Тетевенска-Планина в Средней Стара-Планине. Протекает по территории Ловечской и Плевенской областей, преимущественно в северо-восточном направлении. Впадает в Дунай к западу от села Сомовит.

В низовье, на правом притоке Тученица — город Плевен.

Со времен императора Аврелиана и до вторжения болгар Вит образовывал границу между провинциями Прибрежная Дакия () и Внутренняя Дакия () Иллирийской префектуры на западе и Вторая Мёзия () Восточной префектуры — на востоке.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Дуная
Реки Болгарии
Ловечская область
Плевенская область